Concursul Muzical Eurovision Junior 2003 a fost primul Concurs Muzical Eurovision pentru tinerii cântăreți cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Competiția a avut loc pe data de 15 noiembrie 2003 în Copenhaga, Danemarca. Concursul a fost câștigat de Dino Jelusić, care a reprezentat Croația cu piesa "Ti si moja prva ljubav", în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Spania.
A fost primul concurs Eurovision care s-a difuzat în formatul 16:9. S-a decis ca nu neapărat țara câștigătoare să organizeze următoarea ediție. A fost primul eveniment Eurovision la care a participat și Belarusul.

Rezultate

Scoreboard

12 puncte

Note 

2003 în muzică
Concursul muzical Eurovision Junior